В одиночному розряді тенісного турніру ASB Classic 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Робін Вайт здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Стрнадову 2–6, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Андреа Стрнадова (фінал)
 Забіне Гак (1-ше коло)
 Лариса Нейланд (півфінал)
 Вероніка Мартінек (2-ге коло)

 Алексія Дешом (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
 Сьюзен Слоун-Лунді (2-ге коло)
 Беттіна Фулько-Віллелла (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Auckland Open